

События 
 Консулы Гай Домиций Декстр и Луций Валерий Мессала Трасея Приск.
 Осень — Клодий Альбин провозглашён римским императором британскими и испанскими легионами.
 Север подослал к Альбину убийц, но безуспешно. Восстание против Севера поднимает Альбин, поддержанный знатью Испании и Галлии. Войска Севера быстро прибыли в Галлию. Начались стычки. Север провозгласил сына Юлия Бассиана цезарем и дал ему имя Марка Аврелия Антонина.
 Армия в Чанъани разложилась. Солдаты, перебившие своих командиров, потерпели поражение. Не погибшие в бою были казнены.

Скончались 
 Лю Хун (астроном) — китайский аристократ, астроном времен империи Восточная Хань.

См. также